Wrexham peut désigner :
 Wrexham, une ville et communauté du nord-est du pays de Galles ;
 le borough de Wrexham Maelor, un ancien district administratif du comté de la Clwyd, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le borough de comté de Wrexham, une zone principale, en vigueur depuis 1996 ;
 le diocèse de Wrexham, une circonscription ecclésiastique de l’Église catholique suffragante de l’archidiocèse de Cardiff ;
 le Wrexham Association Football Club (Wrexham A.F.C.), un club de football professionnel de la National League ;
 Wrexham, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Wrexham, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1918 pour les élections générales de la Chambre des communes.